Олимпийские соревнования по Современному пятиборью в 1924 году состоялись в третий раз. И в третий раз подряд шведские пятиборцы заняли весь пьедестал почета.

Участники соревнований 

Всего в соревнованиях приняло участие 38 спортсменов из 11 государств:
  3
  4
  4
  4
  4
  2
  3
  4
  4
  4
  2

Результаты

Стрельба

Плавание

Фехтование

Конкур

Кросс

Ссылки

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1924
Современное пятиборье на Олимпийских играх
Современное пятиборье во Франции